Сытное — название населённых пунктов:

Россия 
 Сытное — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.

Украина 
 Сытное — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Сытное — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Сытное — село в Середино-Будском районе Сумской области.